La Route nationale 75 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 75 en Belgique
 Route nationale 75 en Estonie
 Route nationale 75 en France métropolitaine

Voir aussi